Mosor - samorodny kawałek pnia drzewa pusty w środku; naczynie z niego wykonane
 Mosor – góra w Chorwacji
 Mosor – wieś w Bośni i Hercegowinie
 Mosor – rzeka w Bośni i Hercegowinie